CKU, Cku, cku – trzyliterowy skrótowiec mogący oznaczać:
 Centrum Kształcenia Ustawicznego
 Chiba Keizai University (千葉経済大学 Chiba Keizai Daigaku lit:Chiba Economics University), prywatny uniwersytet w mieście Chiba w Japonii
 kod IATA portu lotniczego Cordova w mieście Cordova na Alsace